gromada Borek (powiat bocheński)
 gromada Borek (powiat gostyński) (od 1958 gromada Borek Wielkopolski)

także:

 gromada Borek Nowy (powiat rzeszowski)
 gromada Borek Stary (powiat rzeszowski)
 gromada Borek Strzeliński (powiat strzeliński)
 gromada Borek Szlachecki (powiat krakowski)
 gromada Borek Wielki (powiat dębicki/ropczycki)
 gromada Borek Wielkopolski (powiat gostyński; do 1958 gromada Borek)
 gromada Stary Borek (powiat kołobrzeski)